Canon IXUS — серия компактных и простых в использовании плёночных фотоаппаратов компании Canon. В Северной Америке серия известна под названием ELPH, в Японии — IXY. Фотоаппараты этой серии выпускались с 1996 по 2002 годы.

Фотоаппараты IXUS использовали плёнку формата APS (Advanced Photo System) и предназначались в основном для нетребовательных фотографов, не нуждающихся в широком диапазоне функций.

В настоящее время компания Canon выпускает компактные цифровые фотоаппараты Canon Digital IXUS.

Модели 
С 1996 по 2002 годы были выпущены следующие камеры:

См. также 
 Canon Digital IXUS
 Canon EOS

Ссылки 
 Фан-сайт фотоаппаратов IXUS  

Компактные камеры Canon
Семейства фотоаппаратов